Гэри Дуэйн Пэйтон (; родился 23 июля 1968 года в Окленде, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист. Член Зала славы баскетбола.

Карьера в НБА 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете штата Орегон, в 1990 году был выбран на драфте НБА под 2-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Позже выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Всего в НБА провёл 17 сезонов. В сезоне 2005/2006 годов Пэйтон стал чемпионом НБА в составе «Майами Хит». 9 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА (1994—1998, 2000—2003), по 9 раз выбирался в символические сборные всех звёзд и всех звёзд защиты НБА (1994—2002). В 1996 году получил приз лучшему оборонительному игроку НБА, а также стал лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам. Включался во 2-ую сборную новичков НБА (1991). В 1990 году был признан баскетболистом года конференции Pacific-10. Всего за карьеру в НБА сыграл 1335 игр, в которых набрал 21 813 очков (в среднем 16,3 за игру), сделал 5269 подборов, 8966 передач, 2445 перехватов и 285 блок-шотов. 8 сентября 2013 года был избран в Зал славы баскетбола.

Выступления за сборную США 
Пэйтон выступал за национальную сборную США, в составе которой становился олимпийским чемпионом на играх в Атланте (1996) и Сиднее (2000). В 1987 году выиграл в составе сборной США серебряные медали чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 19 лет в Бормио. В 1989 году выиграл в составе сборной США серебряные медали чемпионата Америки по баскетболу в Мехико, а в 1999 году стал победителем чемпионата Америки по баскетболу в Сан-Хуане.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Родившиеся в Окленде (Калифорния)
Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Члены Зала славы баскетбола